Leonidas ist:

 ein Vorname, siehe Leonidas
 König von Sparta, siehe Leonidas I.
 ein Pralinenhersteller, siehe Leonidas (Chocolatier)
 ein Asteroid, siehe (2782) Leonidas
 ein Ort im US-Bundesstaat Minnesota, siehe Leonidas (Minnesota)
 ein Ort im US-Bundesstaat Michigan, siehe Leonidas Township
 der griechische Name des Schützenpanzers Saurer
 das deutsche Selbstopferkommando Leonidas im Zweiten Weltkrieg